Sakae steht für:

 Sakae (Nagano), ein Dorf in der japanischen Präfektur Nagano

Sakae ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuhito Sakae (* 1960), japanischer Ringer